Чёрная черепаха () — один из четырёх китайских знаков зодиака, соответствующий группе из семи созвездий в северной части неба. Иногда он называется Чёрным воином Севера (). В Японии он известен как Гэмбу (), в Корее — как Хёнму . Она символизирует север, воду и зиму. Хотя по-китайски его называют Сюаньу, «чёрный воин», это название часто переводят как Чёрная черепаха. Обычно его изображают как черепаху со змеёй, обвившейся вокруг неё.

Семь домов Чёрной Черепахи 

Как и каждый из четырёх символов, Чёрная черепаха соотносится с семью «домами» (или «стоянками») луны:

В терминах европейской астрономии, они занимают части (европейских) созвездий Стрельца,
Козерога, Водолея и Пегаса.

Происхождение 
В Древнем Китае черепаха и змея мыслились как священные существа долголетия. При династии Хань люди часто носили нефритовые подвески в виде черепах. Поскольку Древний Китай повлиял на Японию, почётные звания и знаки отличия, принятые там, также часто связаны с образом черепахи.

Некоторые историки китайской астрономии полагают, что ассоциация между «северной» частью эклиптики и черепахой происходит из-за астеризм, известного древним китайцам как 天鳖 (тянь бе), то есть «небесная черепаха». Этот астеризм — соответствующий созвездию Южная Корона в европейской астрономии, и действительно похожий на черепаху — не является одной из 28 стоянок луны (поскольку не расположен на эклиптике), но находится достаточно близко от границы Чёрной Черепахи с Лазоревым Драконом.

Предполагают даже, что он казался весьма важным древним наблюдателям, потому что в отдалённом прошлом (примерно до VI тысячелетия до н.э) его первое появление в ночном небе служило знаком наступления весеннего равноденствия.

В старинных комментариях поясняется, что понятие «Сюаньу» сложилось в связи с представлением о цвете сюань (玄)(цвет неба — чёрный с красным оттенком) и о черепахе как существе с панцирем-бронёй (отсюда у (武), «воинственность»). Черепаха, перевитая змеей, изображалась на северной стороне погребальных сооружений (эпоха Хань), а в более ранние времена — на чёрном флаге, который во время походов несли позади войска. По-видимому, постепенно произошла контаминация образа повелителя севера Хэй-ди с Сюаньу (в средние века Сюаньу именовался Сюань-тянь шан-ди, «верховный государь тёмного неба»).

В эру Да-чжун сян-фу (1008—1016) императора Чжэнь-цзуна происходит замена имени Сюань-у на Чжэнь-у («истинная воинственность»), обусловленная табуацией иероглифа сюань (玄), поскольку он входил в имя основателя сунской империи Чжао Сюань-лана. Чжэнь-цзун даровал этому божеству звание генерала (Чжэнь-у цзян-цзюнь), последующие же сунские правители жаловали ему ещё более пышные и длинные титулы.

Историческая справка 

В классическом рассказе «Путешествие на Запад» Сюаньу был королём севера, которому служили два генерала: «Черепаший генерал» и «Змеиный генерал». У этого короля был храм в Уданшане, провинция Хубэе. В Ухане, столице той же провинции, есть Черепашья гора и Змеиная гора по разные стороны реки Янцзы.

В даосской легенде тот, кого называли Сюаньу, был князем Китайской империи. Однако он не интересовался троном, а выбрал путь постижения Дао. В 16 лет он покинул родителей в поисках просветления. Говорят, что он достиг божественного статуса и почитается как бог северного неба.

Другие китайские легенды говорят также о Змеином и Черепашьем генерале. Когда Сюаньу искал просветления и божественного статуса, ему поведали, что для этого ему понадобится вычистить всю «человеческую» плоть из его тела. Поскольку с рождения он ел мирскую, «человеческую» пищу, его желудок и кишечник были всё ещё людскими. Отторгнутые, они приняли форму черепахи (желудок) и змеи (кишки). Многие китайские легенды говорят также о животных, становящихся демонами по мере роста знаний и преследующих людей. Сюаньу, став богом, пришёл и стал убивать демонов из своего прошлого. Они раскаялись, и он не убил их. Сюаньу отпустил их совершенствоваться под его присмотром и искупать их злодеяния, и они стали Черепашьим и Змеиным генералами, помогающими Сюаньу в его поисках.

Согласно другому источнику, когда Сюаньу начал свой путь обучения, ему открылось, что он должен искупить все свои прошлые грехи, чтобы стать богом. Он промывал желудок и кишечник в реке. Вымытые из его внутренностей, его грехи приняли тёмную, чёрную форму. Они воплотились как чёрные черепаха и змея, которые стали терроризировать людей. Когда Сюаньу понял это, он вернулся и победил свои грехи, после чего они стали его слугами.

Место, где Ли Шиминь убил своих братьев  и , — ворота, давшие название .

В литературе 
В китайской средневековой литературе образ Сюаньу нашёл отражение в фантастической эпопее «Фэн шэнь яньи» («Возвышение в ранг духов», XVI век) Сюй Чжунлиня, романе «Бэй ю цзи» («Путешествие на север», XVI—XVII вв.) и некоторых даосских сочинениях («Записки о поисках духов трёх религий» XVI века и другие произведения).

Связь с погребальными традициями 

Интересная ассоциация черепах с погребениями развилась в приморских районах провинции Фуцзянь (Сямынь, Цюаньчжоу). Там существует традиция сооружать надгробия в виде черепашьих панцирей. Часто утверждалось, что этот обычай связан с долголетием черепах, и призван обеспечивать многие годы жизни потомкам похороненного. Как полагал де Гроот, могло играть роль и желание поместить могилу под покровительство Чёрной черепахи — небесного воина Сюаньу.

См. также 
 Четыре знака зодиака (Китай)
 Четыре священных зверя (Вьетнам)
 Черепаха в китайской мифологии

Примечания

Литература 
 Сычев Л. П., Сычёв В. Л. Китайский костюм: Символика. История. — М.: Наука, ГРВЛ, 1975. — 160 с. — С.27-28.
 Концевич Л. Р. Саси́н [ , , сышэнь ] // Мифологический словарь / Гл.ред. Е. М. Мелетинский — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с. — С.475. — ISBN 5-85270-032-0.
 Рифтин Б. Л. Сюаньу // Там же. — С.510.
 Рифтин Б. Л. Сюань-у // Духовная культура Китая: Энциклопедия. — М.: Восточная литература, 2007. — Т.2: Мифология. Религия. — 869 с. — С.588-589. — ISBN 5-02-018429-2, ISBN 978-5-02-018430-5

Ссылки 
 «Star Charts and Moon Stations»
 The Black Tortoise of the North

Мифические существа в китайской мифологии
Мифические черепахи
Астрономия в Китае